19-й Кубок чемпионов Содружества прошёл с 15 по 23 января 2011 года в Санкт-Петербурге.

От участия в турнире отказались: чемпион Украины «Шахтёр» (Донецк), чемпион Грузии «Олимпи» (Рустави), чемпион Молдавии «Шериф» (Тирасполь), чемпион Белоруссии БАТЭ, а также чемпион Армении «Пюник», серебряный призёр «Бананц» и бронзовый призёр «Улисс». Динамо (Киев) было представлено как серебряный призёр, резервным составом. Пресс-служба Российского футбольного союза заявила, что в этом году соревнования посетят президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини.

Участники

Судьи 
6 декабря 2010 года РФС на своём официальном сайте объявил список главных арбитров на Кубок Содружества 2011:

 Тимур Арсланбеков (Москва)
 Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
 Михаил Вилков (Нижний Новгород)
 Александр Егоров (Саранск)
 Алексей Еськов (Москва)
 Николай Иванов (Санкт-Петербург)
 Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
 Сергей Карасёв (Москва)
 Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

 Максим Лаюшкин (Москва)
 Эдуард Малый (Волгоград)
 Виталий Мешков (Московская область)
 Алексей Николаев (Москва)
 Владимир Петтай (Петрозаводск)
 Вячеслав Попов (Екатеринбург)
 Евгений Турбин (Москва)
 Вячеслав Харламов (Москва)

Стадионы 
Игры Кубка чемпионов Содружества 2011 проходили на двух стадионах, находящихся в городе Санкт-Петербурге.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 

* Молодёжная сборная России выступала только на групповом этапе (без права выхода в плей-офф).

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Спортивный информационный портал «Sport News»
 Информация о турнире на официальном сайте РФС

Кубок чемпионов Содружества
Январь 2011 года
Спорт в России в 2011 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
2011 год в Санкт-Петербурге